John Kirby puede hacer referencia a: 

 John Kirby, músico estadounidense.
 John Joseph Kirby, abogado estadounidense.
 John Francis Kirby, almirante estadounidense.